Круглянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Круглянское сельское поселение — входит в Каширский район

Ростовская область
 Круглянское сельское поселение — входит в Азовский район